Могильни́цький — українське прізвище.

 Могильницький Андроник (? — 1912) — український правник, адвокат, громадський діяч.
 Могильницький Антін Любич (1811—1873) — український письменник, громадський і політичний діяч, греко-католицький священик.
 Могильницький Іван (1777, або 1778—1831) — український освітній і церковний діяч, вчений-філолог.
 Могильницький Карл Дизмович (1822 — ?) — архітектор.
 Могильницький Р. — голова Центрального Студентського Комітету у Львові, ініціятор заснування СУСОПу

Посилання 
 

Українські прізвища